Села
 Крива Руда — Полтавська область, Кременчуцький район, Градизька селищна громада (до 2020 року — Глобинський район)
 Крива Руда — Полтавська область, Кременчуцький район, Семенівська селищна громада (до 2020 року — Семенівський район)
 Крива Руда (Володільницька Крива Руда) — історична назва с. Калинівка, Полтавська область, Семенівський район.

Річки
 Крива Руда — притока Хоролу
 Крива Руда — притока Дніпра
 Крива Руда — притока Кременчуцького водосховища

Озеро
 Крива Руда — штучне озеро (став) у Полтавській області, на річці Крива Руда